Alzira (gemeente)
 Alzira (opera)